Pageant Material — второй студийный альбом американской кантри-певицы Кейси Масгрейвс, выпущенный 23 июня 2015 года на лейбле Mercury Nashville (или 5-й её студийный диск с учётом малых лейблов). Диск дебютировал на третьем месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив кантри-чарт Top Country Albums.

Об альбоме 
Кейси Масгрейвс написала все 13 треков в соавторстве, в основном со своими сопродюсерами Люком Лэрдом и Шейн Макэнелли.
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, включая такие как Allmusic, AbsolutePunk, Billboard, The Guardian, Newsday, Spin, Pitchfork, Rolling Stone, Slant Magazine и The Daily Telegraph.

Награды и номинации

Итоговые списки

Список композиций 
Источник: AllMusic.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы Mercury Nashville
Альбомы Кейси Масгрейвс